Guararema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guararema (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Guararema (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar